Воблый — фамилия. Известные носители:

 Воблый, Виктор Михайлович (1877—1942) — российский и советский юрист, общественный деятель.
 Воблый, Константин Григорьевич(1876—1947) — украинский и советский экономист, статистик, экономико-географ.